Лабан — фамилия. Известные носители:

 Лабан, Венсан (род. 1984) — кипрский футболист. 
 Абу-Лабан, Рами (род. 1977) — израильский футболист. 
 Лабан, Рудольф фон (1879—1958) — танцовщик и педагог, один из создателей «экспрессивного танца».

См. также 
 Малютка Лабан — маленькое привидение, персонаж серии детских книг шведских писателей Ингер и Лассе Сандбергов.